Le mot  a différentes significations :
 en philosophie le   ;
 le Quid est un ouvrage encyclopédique en un seul volume à parution annuelle, de 1963 à 2007 ;
 familièrement le mot  signifie . Ou encore : « qu'est-ce que c'est ? »
En Angleterre, le mot quid signifie familièrement la Livre sterling (ou le Pound)

Notes et références